Convés — parte da cobertura superior de um navio, também chamada de deque
 Deque (estruturas de dados) — estrutura de dados (contexto: computação)
 Deque (construção) — superfície elevada ao ar livre e conectada a um prédio

Desambiguações de ciências